Forsström är ett svenskt efternamn som bärs av bland andra:

 Edvard Forsström, skämttecknare
 Eino Forsström (1889–1961), finländsk gymnast
 Gunnar Forsström, finländsk konstnär
 Inga-Lilly Forsström, skådespelare
 Ingmar Forsström, författare och journalist
 Jonny Forsström, konstnär
 Maria Forsström, sångare och dirigent
 Martin Forsström, skådespelare, regissör och manusförfattare
 Petter Forsström (1877–1967), finländsk industriman
 Ralf Forsström (född 1943), finländsk scenograf, kostymdesigner och regissör
 Ted Forsström, finlandssvensk komiker och programledare i radio
 Tua Forsström, författare

Svenska efternamn